Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2014 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 16 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ-2014:определись четыре участника ¼ финала
 Финишировал групповой раунд Кубка ПФЛ-2014
 «Машъал» и «Коканд-1912» - в ½ финала Кубка ПФЛ
 «Пахтакор-2» и «Алмалык» вышли в полуфинал Кубка ПФЛ
 Кубок ПФЛ-2014: «Пахтакор-2» подвергся дисциплинарным санкциям
 «Обод» и «Машъал» - в финале Кубка ПФЛ-2014
 «Машъал» - обладатель Кубка ПФЛ-2014

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Февраль 2014 года
Спорт в Ташкенте
2014 год в Узбекистане